Лао може да се отнася за:
 Лао, етническа група
 Лаоски език
 Лао (река), река в Италия
 Хора
 Лао Дзъ (6 век пр.н.е.), китайски философ
 Жулиан Лао (1884-1950), белгийски политик